Mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie figurowym 2017 – zawody rangi mistrzowskiej dla łyżwiarzy figurowych z Europy. Mistrzostwa odbywały się od 25 do 29 stycznia w hali Ostravar Aréna w Ostrawie. 

W rywalizacji solistów piąty tytuł z rzędu wywalczył Hiszpan Javier Fernández, a wśród solistek po raz drugi z rzędu triumfowała Rosjanka Jewgienija Miedwiediewa. W rywalizacji par sportowych złoto wywalczyli reprezentanci Rosji Jewgienija Tarasowa i Władimir Morozow, zaś w parach tanecznych po raz trzeci z rzędu zwyciężyli Francuzi Gabriella Papadakis i Guillaume Cizeron.

Kwalifikacje 
W zawodach udział brali zawodnicy, którzy przed dniem 1 lipca 2016 roku ukończyli 15 rok życia (tj. urodzili się do 30 czerwca 2001 roku). Liczba dopuszczonych do startu zawodników z poszczególnych krajów była uzależniona od miejsc, jakie reprezentanci krajów zdobyli na ubiegłorocznych mistrzostwach. Warunkiem uczestnictwa zawodników wytypowanych przez krajową federację jest uzyskanie minimalnej oceny technicznej (TES) na międzynarodowych zawodach ISU w sezonie bieżącym lub poprzednim. Punkty za oba programy mogą być zdobyte na różnych zawodach. ISU akceptuje wyniki, jeśli zostały uzyskane na międzynarodowych konkursach uznawanych przez ISU na co najmniej 21 dni przed pierwszym oficjalnym dniem treningowym mistrzostw.

Kalendarium 
 25 stycznia – program krótki solistek i program krótki par sportowych
 26 stycznia - taniec krótki i program dowolny par sportowych
 27 stycznia – program krótki solistów i dowolny solistek
 28 stycznia – taniec dowolny i program dowolny solistów
 29 stycznia – pokazy mistrzów

Klasyfikacja medalowa

Wyniki

Soliści

Solistki

Pary sportowe

Pary taneczne 
Wzorem tańca krótkiego był Midnight Blues.

Przypisy

Bibliografia 
 

Mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie figurowym
2017 w łyżwiarstwie figurowym
2017 w Czechach
Sport w Ostrawie